Vinicius peut désigner :

Patronyme 
 Lucius Vinicius, sénateur romain de la fin de la République romaine et consul suffect en 33 av. J.-C. ;  
 Marcus Vinicius, général romain et consul suffect en 19 av. J.-C. ;  
 Marcus Vinicius, petit-fils du précédent, consul romain en 30 et 45 ;  
 Gabriel Vinícius de Oliveira Martins (1992- ), réalisateur, journaliste et producteur brésilien.

Prénom 
Vinicius ou Vinícius est un prénom, que l'on retrouve principalement au Brésil. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement en cliquant sur les liens suivants :

Surnom 
Vinícius est le prénom devenu surnom de différents footballeurs brésiliens :
 Vinicius (1977-), Vinícius Conceição da Silva, footballeur brésilien.
 Vinícius (1980-), Vinícius Bergantin, footballeur brésilien.
 Vinícius Júnior (2000-), Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, footballeur brésilien.
 Carlos Vinícius (1995-), Carlos Vinícius Alves Morais, footballeur brésilien.
 

Homonymie